Сорана Кирстя була чинною чемпіонкою, але замість захисту вирішила взяти участь у турнірі Hansol Korea Open.Шахар Пеєр виграла титул, перемігши у фіналі Акгуль Аманмурадову з рахунком 6-3, 6-4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Одиночний розряд